Il singolare del torneo di tennis Singapore Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fernando Vicente che ha battuto in finale Juan Antonio Marín 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Juan Antonio Marín (finale)
 Álex Calatrava (semifinali)
 Jacobo Diaz-Ruiz (secondo turno)
 Fernando Vicente (Campione)

 Álex López Morón (primo turno)
 Assente
 Oscar Burrieza-Lopez (primo turno)
 Sebastián Prieto (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 1998